Jora peut désigner :

Patronyme 
 Mihail Jora (1891-1971), un compositeur, pianiste et chef d'orchestre roumain ;

Toponyme 
 , une ville kényane, dans la province de la côte ;
 Jora Mała, un village polonais, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie ;
 Jora Wielka, un village polonais, voisin du précédent ;

Autres 
 Jora, un personnage fictif, issu de la saga Alliance Pirate du manga One Piece ;
 , un modèle d'avion tchèque ;
 la chicha de jora, une boisson péruvienne, apparentée à la bière ;

Homonymie de toponyme